Сатовча () — село в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Сатовча. Находится примерно в 86 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 1944 человека.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области